Ду́рова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Дурова, Анастасия Борисовна (1907—1999) — католическая монахиня, деятельница экуменического движения.
 Дурова, Валентина Григорьевна (род. 1936) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Дурова, Екатерина Львовна (1959—2019) — советская и российская актриса.
 Дурова, Надежда Андреевна (1783—1866) — первая в России женщина-офицер, писательница.
 Дурова, Наталья Юрьевна (1934—2007) — советская и российская артистка цирка, дрессировщица, писатель, общественный деятель.